Plaatsen:
 Pershing County, Nevada, Verenigde Staten
 Pershing (Indiana), Verenigde Staten
 Pershing Square, Los Angeles, Verenigde Staten
 Pershing Park, Washington, Verenigde Staten

Overig:
 John Pershing, Amerikaans generaal
 M26 Pershing, Amerikaanse tank
 MGM-31 Pershing, Amerikaanse ballistische raket
 Pershing (album), muziekalbum van de Amerikaanse band Someone Still Loves You Boris Yeltsin
 Pershing Square Holdings, Brits bedrijf